Мишель Дженнеке (; ) — австралийская бегунья на короткие дистанции, специализируется в беге на 100 метров с барьерами. Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2010 года. На чемпионате мира среди юниоров 2012 года заняла 5-е место с результатом 13,54. Двукратная победительница чемпионата Австралии 2010 года в беге на 100 метров с/б и эстафете 4×100 метров.

Личный рекорд на дистанции 100 метров с/б — 12,82.

Получила известность благодаря своему ритуалу—разминке перед стартами — своеобразному весёлому танцу. Видеоролик с этой разминкой на чемпионате мире среди юниоров в Барселоне (2012), музыкальным оформлением для которого послужила популярная песня итальянской модели и певицы Сабрины Салерно «Boys (Summertime Love)», просмотрели за 4 года на Youtube более 28 миллионов человек.

Её хобби являются футбол и гандбол.

На родине известна в качестве модели в рекламе спортивных товаров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мишель Дженнеке
 Мишель Дженнеке. Самая горячая барьеристка

Бегуны с барьерами Австралии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года